

Вумелсдорф — місто, штат Пенсільванія
 Вумелсдорф — місто, штат Західна Вірджинія